Дивитиак — имя нескольких вождей галльских племён.

 Дивитиак — кельтский вождь северной Галлии I века до н. э.
 Дивитиак (лат. Divitiacus, 100-е — 43/44 годы до н. э.) — вождь родоплеменной аристократии галльского племени эдуев.